Watzek ist der Familienname folgender Personen: